Olivier d'Ormesson peut faire référence à :

 Olivier d'Ormesson (1849-1923), haut fonctionnaire et diplomate français ;
 Olivier d’Ormesson (1918-2012), homme politique français ;
 Olivier d'Ormesson (né en 1983), organiste et compositeur français.